Bergemann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Bergemann ist eine Variante des Familiennamens Bergmann und ein Wohnstätten- bzw. Berufsname.

Namensträger 
 Bernhard von Bergemann (1838–1922), preußischer Generalleutnant und Kommandant des Invalidenhauses in Berlin
 Carl Wilhelm Bergemann (1804–1884), deutscher Chemiker
 Carsten Bergemann (* 1979), deutscher Radsportler
 Charlotte Bergemann (1915–2002), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Frank Bergemann (* 1956), deutscher Handballtrainer
 Günther Bergemann (1902–1968), deutscher Verwaltungsbeamter, Beamteter Staatssekretär
 Gustav Bergemann (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Bergemann (1923–1967), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Horst Bergemann (1917–1978), deutscher Manager
 Jacobus Bergemann (1527–1595), deutscher Arzt, Pharmazeut und Hochschullehrer
 Johannes Bergemann (* 1960), deutscher Archäologe

 Otto Bergemann (1903–1960), mutmaßlicher Kriegsverbrecher und Giftmörder
 Sibylle Bergemann (1941–2010), deutsche Fotografin
 Thies Bergemann (* 1996), deutscher Handballspieler
 Victoria Helene Bergemann (* 1997), deutsche Komikerin und Slam-Poetin
 Wolfgang Bergemann (1901–1969), deutscher Politischer Funktionär (NSDAP)

Siehe auch 
 Clyde Bergemann, Unternehmen der Energie-, Förder- und Reinigungstechnik
 Bergmann (Begriffsklärung)
 Bergermann
 Berkemann

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname
Berufsname